Zen steht für:

 Zen, Linie des Buddhismus
 Zen (MP3-Player), Portable Media Player von Creative
 Zen (Mikroarchitektur), CPU-Mikroarchitektur der Firma AMD
 Zen (Goprogramm), Software, die Go spielt
 Zen, Kabarettprogramm von Alf Poier (1999), siehe Alf Poier #Zen
 O-Zen, japanisches Esstischchen
 ზ, siebter Buchstabe des georgischen Alphabets
 Maruti Zen, Kleinwagen des indischen Herstellers Maruti
 Yandex Zen, persönlicher Empfehlungsdienst von Yandex

Zen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Zen (1585–1628), Bischof von Brixen
 E-an Zen (1928–2014), US-amerikanischer Geologe
 Enrico Zen (* 1986), italienischer Radrennfahrer
 Jean Zen (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Joseph Zen Ze-kiun (* 1932), Bischof von Hongkong
 Zen Keinosuke (1887–1951), japanischer Politiker und Unternehmer
 Lezley Zen (* 1974), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Renier Zen († 1268), Doge von Venedig

ZEN steht für:
 Zentraleuropäisches Netz, Vermessungsnetz über Mitteleuropa und große Teile Osteuropas
 ZEN (Palermo), ein Stadtviertel von Palermo

Z.E.N. steht für:
 Zuschauen, Entspannen, Nachdenken, ehemalige Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks

Siehe auch:
 XEN
 ZEN 49, deutsche Künstlergruppe
 Zen Ruffinen, Schweizer Adelsgeschlecht

Abkürzung